Ledamöter av Sveriges riksdags andra kammare under B-riksdagen 1887. 

Ledamöternas ståndpunkt i tullfrågan har redovisats i tabellen (Frihandelsvän/Protektionist). Åsikterna är baserade på samtida tidskrifter och bör iakttas med försiktighet eftersom det var relativt vanligt att riksdagsmän bytte ståndpunkt.

Lista över riksdagsledamöter

Kommentarer

Källor
Riksdagens protokoll
Tvåkammarriksdagen 1867–1970 (Almqvist & Wiksell International)
Digitaliserade svenska dagstidningar från Kungliga biblioteket

1887 i Sverige
 1887
Ledamöter av Sveriges riksdags andra kammare 1887
Politik i Sverige under 1880-talet